Джо Мериуэзер (; 26 октября 1953, Феникс-Сити, Алабама — 13 октября 2013, Колумбус, Джорджия) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового и тяжёлого форварда. Учился в Университете Карбондэйла в Южном Иллинойсе, в 1975 году был выбран на драфте НБА под 11-м номером командой «Хьюстон Рокетс». Позже выступал за команды «Атланта Хокс», «Нью-Орлеан Джаз», «Нью-Йорк Никс», «Канзас-Сити Кингз», «Гранароло Болонья» и «Ховентут Бадалона». Всего в НБА провёл 10 сезонов. Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1976). Всего за карьеру в НБА сыграл 670 игр, в которых набрал 5439 очков (в среднем 8,1 за игру), сделал 3764 подбора, 603 передачи, 311 перехватов и 810 блокшотов.

В 1974 году выиграл в составе сборной США бронзовые медали чемпионата мира по баскетболу в Пуэрто-Рико. В 1975 году стал в составе сборной США чемпионом Панамериканских игр в Мехико, в которых принимал участие в качестве запасного.

Смерть 
Джо Мериуэзер умер в воскресенье, 13 октября 2013 года, в городе Коламбус (штат Джорджия) в возрасте 59 лет.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Нью-Орлеан Джаз»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Канзас-Сити Кингз»
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки БК «Ховентут»
Игроки сборной США по баскетболу